Un poutou est un baiser en Occitan.

Patronyme
Poutou est un patronyme porté par :
 Philippe Poutou (né en 1967), homme politique français.

Paronymes

Liens externes